Maillet puede referirse a: 

 Maillet, comuna francesa situada en Allier.
 Maillet, comuna francesa situada en Indre.